Caridina dennerli — вид пресноводных креветок из семейства Atyidae отряда десятиногих ракообразных. Вырастают в длину до 2,5 см. Своё название вид получил в честь германской компании Dennerle GmbH, спонсировавшей экспедицию, которая привела к открытию этого вида. Среди аквариумистов Caridina dennerli известна как креветка-кардинал.

Ареал и среда обитания 
Caridina dennerli — эндемик озера Матано, находящегося на острове Сулавеси (Индонезия). Встречается на камнях и скалах на мелководье (на глубине до 10 м).

Взаимоотношение с человеком 
Международный союз охраны природы присвоил виду охранный статус «Вымирающий». Опасность представляют поступающие в озеро отходы от жизнедеятельности человека и добычи никеля, а также интродуцированные в озеро виды: нильский окунь и карп.

Примечания 

Atyidae
Ракообразные Азии
Эндемики Сулавеси
Животные, описанные в 2009 году